Cidor ist der Familienname folgender Personen:

 Chanan Cidor (1905–1985), israelischer Diplomat
 Ruth Cidor-Citroën (1906–2002), deutsch-israelische Künstlerin